Das BGL Luxembourg Open 2013 war ein Damentennisturnier der WTA Tour 2013 in Luxemburg. Das Hallen-Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 12. bis 20. Oktober 2013 parallel zum Kremlin Cup 2013 in Moskau statt. Hauptsponsor war die luxemburgische Bank BGL BNP Paribas.

Titelverteidigerinnen waren Venus Williams im Einzel und die Paarung Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2013 fand vom 12. bis zum 14. Oktober 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für den Einzelwettbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Roeser